Sonnenleiten ist der Ortsname von

 Sonnenleiten (Bergen), Ortsteil der Gemeinde Bergen, Landkreis Traunstein, Bayern
 Sonnenleiten (Bruckmühl), Ortsteil des Marktes Bruckmühl, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Sonnenleiten (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Sonnenleiten (Rohrdorf), Ortsteil der Gemeinde Rohrdorf, Landkreis Rosenheim, Bayern

Siehe auch:
 Krautheimer Sonnenleite
 Sonnleithen, Sonnleitn, Sonnleiten